Iliescu ist der Familienname folgender Personen: 

 Adrian Iliescu (* 1981), rumänischer klassischer Geiger
 Gheorghe Iliescu-Călinești (1932–2002), rumänischer Bildhauer
 Ion Iliescu (* 1930), rumänischer Politiker
 Maria Iliescu (1927–2020), österreichische Romanistin
 Mihai Iliescu (* 1978), rumänischer Bobfahrer
 Octavian Iliescu (1919–2009), rumänischer Numismatiker